Tournoi de Hambourg 1998 peut faire référence à:
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1998), tournoi de tennis féminin
 Tournoi de Hambourg 1998 (ATP)